Generizität (von lateinisch genui „zeugen, hervorbringen, verursachen“) steht für:

 Generizität (Linguistik), Eigenschaft von Worten oder Ausdrücken, Klassen von Gegenständen zu bezeichnen
 in der Informatik die Parametrisierung von Klassen durch einen Typ, siehe Generische Programmierung

Siehe auch:
 generisch (allgemein)
 generisch (Linguistik)